Gierłachowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Gierłachowo, un village du powiat de Kościan ;
 Gierłachowo, un village du powiat de Rawicz.